Оба () — село в турецком иле Ыгдыр.

География 
Деревня Оба расположена в 7 км верстах к западу от города Ыгдыр.

Население 
Население — 544 жителей (2019). В 1886 году — 448 жителей.

Примечания

Ссылки 
 
 Yerelnet page

Населённые пункты ила Ыгдыр